Иоганн Непомук Давид (; 30 ноября 1895, Эфердинг — 22 декабря 1977, Штутгарт) — австрийский композитор, органист.

Биография 
Ученик Йозефа Маркса (композиция). В 1924—1934 — органист, хоровой дирижёр в Вельсе. Известен главным образом как композитор-полифонист. С 1934 — профессор, затем директор Лейпцигской консерватории, в 1945—1948 — директор Моцартеума, в 1948-1963 — профессор Высшей музыкальной школы в Штутгарте.

Член Академий искусств Берлина, Мюнхена, Гамбурга, Вены.

Среди его учеников был Хельмут Лахенман.

Его сын, Томас Кристиан Давид, также стал композитором, а второй сын, Лукас Флориан Давид, стал скрипачом.

Сочинения 
 оратория «Ezzolied» (1932)
 симфонии
 оркестровые партиты
 дивертисмент на тему немецкой народной песни «Kume, kum, geselle min» (1938)
 симфоническая фантазия «Магический квадрат» (1959)
 произведения для органа, хора (в том числе, партита «Es ist ein Schnitter, heißt der Tod», созданная по мотивам одноимённой народной песни)

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - с. 158 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Иоганн Непомук Давид на Allmusic 

Лауреаты Берлинской художественной премии
Члены Баварской академии изящных искусств
Лауреаты Большой государственной премии Австрии по музыке
Похороненные на Центральном кладбище Вены